Болеслав Андреевич Корфельд (в некоторых источниках — Корнфельд) (?-1921) — польский интернационалист, участник Гражданской войны и подавления Кронштадтского восстания, кавалер ордена Красного Знамени РСФСР (1922).

Биография 

Сведений о жизни Корфельда до Гражданской войны не имеется. Участвовал в боях Гражданской войны в составе бригад красных коммунаров, которые были созданы на основе Польской Красной Армии. Позднее Корфельд был назначен комиссаром курсов польских красных командиров при 3-й Смоленской пехотной школе.

Особо отличился во время подавления Кронштадтского восстания в марте 1921 года. Вместе с курсантами пехотной школы Корфельд был направлен на разгром мятежников в качестве военного комиссара полка 2-й отдельной сводной бригады курсантов. В тех боях Корфельд погиб. Вместе с погибшими курсантами школы Болталиным и Кабановым его тело было перевезено в Смоленск и погребено около памятника Героям 1812 года в парке «Лопатинский сад».

Приказом Революционного военного совета Республики № 44 в 1922 году Болеслав Корфельд был посмертно награждён орденом Красного Знамени РСФСР.

Примечания

Литература 
 «Сборник лиц, награждённых орденом Красного Знамени и Почётным революционным оружием». Воениздат, 1926.
 Интернационалисты — трудящиеся зарубежных страны — участники борьбы за власть Советов. Том I.

Погибшие в Гражданскую войну в России
Похороненные в парке «Лопатинский сад»